Какамега () — многозначное понятие:

 Какамега — город в Кении.
 Какамега — округ в Западной провинции Кении.
 Какамега — заповедник в Кении.
 Kakamega — род птиц из семейства Modulatricidae отряда воробьинообразных.